In 2004 werd het 59ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 28 juli tot 11 november en werd georganiseerd door de FAF. Ypiranga werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale
In geval van gelijkspel werden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven, en daarna volgden strafschoppen.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Ama